Un  basurero  o recolector de desechos  (en algunos países, también barrendero) es una persona empleada por la autoridad municipal o una empresa privada para recoger la basura, e incluso llevarla a su punto de re procesamiento (un vertedero, una incineradora o Centro de Reciclaje).

Condiciones de trabajo 
Los recolectores de basura están constantemente expuestos al tráfico por carretera y, por tanto, a usuarios de la carretera. En algunos países (Francia o España por ejemplo), la legislación obliga a los Basureros a llevar un chaleco de alta visibilidad y un equipamiento con bandas reflectantes.

Para evitar el contacto con los propios residuos, el uso de guantes es común, incluso con carácter obligatorio de acuerdo con cada país. En materia de residuos, incluso los recolectores de basura están obligados a llevar cargas pesadas, aunque con la aparición de los contenedores de basura con ruedas se ha simplificado considerablemente el trabajo de estas personas. Dependiendo del lugar, la recogida se puede hacer por la mañana, por la tarde o durante la noche. 
El trabajo se fundó el año  1883.

Calificación 
No se requiere calificación específica. Sin embargo, es mejor estar en buena forma física.

Véase también 
 barrendero
 gestión de residuos
 residuo (desechos)

Enlaces externos 
 (en francés)Ripper en Enviro2B.
 (en francés)negocio hojas en Kelformation lugar.

Residuos
Limpieza
Ocupaciones

de:Müllabfuhr#Beruf